Цесарка звичайна — вид свійських птахів ряду куроподібних

Цесарка — село в гміні Стрикув Зґерського повіту Лодзинського воєводства